World Poker Tour, een verzamelnaam voor een serie internationale pokertoernooien
World Port Tournament, een honkbalevenement dat om de 2 jaar in Rotterdam gehouden wordt